Esports

 Copa espanyola d'hoquei patins masculina
 Copa espanyola d'hoquei patins femenina